Wolodja bezeichnet:

 Die umgangssprachliche Kurzform des slawischen bzw. russischen Vornamens Wladimir
 Wolodja (Tschechow), Seine erste Liebe (russ. Его первая любовь), Erzählung des russischen Schriftstellers Anton Tschechow
 Wolodja der Große und Wolodja der Kleine, Ein Frauenleben (russisch Володя большой и Володя маленький, Wolodja bolschoi i Wolodja malenki), Erzählung des russischen Schriftstellers Anton Tschechow

Siehe auch:
 Volodia